Зіпойт III (*д/н —220 до н. е.) — цар Віфінії у 255 до н. е.—254 до н. е. роках. 
 Зіпойт II (*Zιπoίτης, д/н —276 до н. е.) — цар Віфінії у 279—276 роках до н. е. 
 Зіпойт I (дав.-гр. Zιπoιτης, Zιβoιτης, 328 — 278 до н. е.) — цар Віфінії у 298 — 278 до н. е.